Тузантла има више значења:

 Општина Тузантла (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тузантла (Тузантла, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тузантла (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тузантла (Ла Перла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику